Kabinet-De Geer I, Nederlands regeringskabinet (1926–1929).
Kabinet-De Geer II Nederlands regeringskabinet (1939–1940).